Der Begriff Exosom wird in der Biologie verwendet für
 einen Proteinkomplex, der am Abbau von Ribonukleinsäuren (RNA) beteiligt ist, siehe Exosom (Proteinkomplex)
 ein Vesikel, das von Zellen an die Umgebung abgegeben wird, siehe Exosom (Vesikel)